Chua-čou je čínské jméno, které může znamenat:

 Chua-čou (Che-nan) – městská čtvrť v městském okresu Teng-čou v provincii Che-nan ve střední Číně;
 Chua-čou (Kuang-tung) – městský okres v provincii Kuang-tung v jižní Číně, v 10. – 20. století kraj;
 Chua-čou (Šen-si) – městský obvod v provincii Šen-si v severní Číně, v 6. – 20. století kraj;

 Chua-čou – historický (v 6. – 14. století) kraj v místech moderního okresu Chua v provincii Che-nan.